Du sang sur la neige est une histoire de la série de bande dessinée Trinet et Trinette (1941) ;
 Du sang sur la neige est un film américain réalisé par Raoul Walsh (1943) ;
 Du sang sur la neige est le  de la série animée Goldorak.